Татар-Барин, Озерки (Крим) Озе́рки (до 1948 року — Тата́р-Бари́н, Бари́н Тата́рський, кримськотат. Tatar Barın) — село в Джанкойському районі Автономної Республіки Крим.
 Паньє-деррієр-Барин, Паньє́-дерріє́р-Бари́н, Паньє-деррієр-Барін (фр. Pagney-derrière-Barine) — муніципалітет у Франції, у регіоні Лотарингія, департамент Мерт і Мозель.
 Многоводне, Барин Вірменський (до 1948 року — Бари́н Вірме́нський, Ермені Барин, кримськотат. Ermeni Barın, з 1948 до 1960-х — Артезіанське) — село в Джанкойському районі Автономної Республіки Крим.
 Стальне (Джанкойський район), Барин Німецький, Стальне́ (до 1945 року — Бари́н, кримськотат. Barın) — село в Джанкойському районі Автономної Республіки Крим.

 Барин Степан Якович (нар. 14 листопада 1914, Дзигівка — пом. 3 червня 1983, Нижній Тагіл) — радянський сталевар, новатор виробнитва, Герой Соціалістичної Праці.